Az 1987-es 1. divisjon volt a 43. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Lillestrøm volt. A szezont a Moss csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Jan Kristian Fjærestad (Moss) – 18 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok